Songjiang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Songjiang Qu (härad i Kina), Shanghai, 
 Songjiang (ort), Shanghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar